Ліза Макші і Мілагрос Секера були чинними чемпіонками, але цього разу Секера не брала участі. Макші грала в парі з Дженніфер Расселл і вони програли в 1-му колі парі Лілія Остерло і Антонелла Серра-Дзанетті.

Аліна Жидкова і Тетяна Перебийніс виграли титул, у фіналі перемігши пару Роса Марія Андрес Родрігес і Кончіта Мартінес Гранадос з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Abierto Mexicano Telcel 2005
Abierto Mexicano Telcel